Periquito puede estar haciendo referencia a:

 Zoología
 El ave Melopsittacus undulatus.
 El ave Aratinga euops.

 Botánica
 La orquídea Acineta superba.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.

 Otros
 Seguidor del club de fútbol español Real Club Deportivo Español'''.